Philippe Chauveau (né en 1960) est un écrivain québécois.
 Philippe Chauveau (né en 1933) est un acteur français.
 Philippe Chauveau (né en 1968) est un acteur français.